Kistner kan som auktorsförkortning betyda:

 David H. Kistner
 Frank Kistner

Robotskapade auktorsförkortningar